Gerard Weber (voetballer, 1938), Nederlands voetballer bij Excelsior en trainer bij o.a. Fortuna Vlaardingen.
Gerard Weber (voetballer, 1941), Nederlands voetballer bij BVV, DOS, N.E.C., PSV en EVV.